Kaňovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kaňovice (okres Frýdek-Místek)
 Kaňovice (okres Zlín)